Джек Френч Кемп (, , , Калифорния, США — , , Мэриленд, США) — американский политик и профессиональный игрок в американский футбол.

Биография 
На протяжении 13 лет, с 1957 по 1970 год, Кемп был профессиональным квотербеком в Национальной футбольной лиге, а также в Канадской и Американской футбольных лигах. C 1971 по 1989 год он был членом Палаты представителей от штата Нью-Йорк. В 1988 году Кемп выставил свою кандидатуру на президентские выборы, но проиграл в республиканских праймериз Джорджу Бушу-старшему. Однако в администрации Буша в 1989 году Кемп был назначен министром жилищного строительства и городского развития и пребывал на этой должности до 1993 года. В 1996 году он выставил свою кандидатуру на пост вице-президента США, став напарником баллотировавшегося в президенты Боба Доула. Но победу тогда одержали действующие руководители-демократы Билл Клинтон и Альберт Гор. Скончался Кемп 2 мая 2009 года от рака на 74-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 
 Jack Kemp, Star on Field and in Politics, Dies at 73 — статья в New York Times 
 

Игроки в американский футбол США
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Нью-Йорк
Кандидаты в вице-президенты США
Квотербеки НФЛ
Игроки в канадский футбол
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Игроки «Калгари Стампидерс» (канадский футбол)
Игроки «Лос-Анджелес Чарджерс»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»
Игроки «Баффало Биллс»
Министры жилищного строительства и городского развития США
Кандидаты в президенты США (1988)
Политики США XX века
Кабинет Джорджа Герберта Уокера Буша
Выпускники Оксидентал-колледжа